Lobito bezeichnet:

 eine Hafenstadt und Conselho in Benguela (Angola), siehe Lobito
 einen Ort in Vemasse (Osttimor), siehe Vemasse